Stabe ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Stabe (* 1955), deutsche ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin
 Eugen Stabe (1883–1968), deutscher Radrennfahrer
 Jürgen Stabe (1938–2015), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Staabe